Programm ( „schriftliche Bekanntmachung“, aus  prógramma „Vorgeschriebenes“, „Vorschrift“) steht für:
 allgemein: eine Ziel- oder Leitvorstellung, siehe Programmatik
 die übergeordnete Absicht, der eine Kunstform folgt, siehe programmatische Kunst
 Repertoire, die Gesamtheit der Werke oder Darbietungen einer künstlerischen Institution
 Partnerprogramm, eine Werbekampagne im Affiliate-Marketing
 ein Bündel von Projekten mit inhaltlich zusammenhängenden Zielen, siehe Programmmanagement

(Ablauf-)Pläne:
 Computerprogramm, Software, eine Folge von Anweisungen
 Tagesordnung, den Verlaufsplan einer Veranstaltung
 Maßnahmenprogramm, einen Durchführungsplan
 Manifest, eine veröffentlichte Grundsatzerklärung
 Parteiprogramm, die Grundsatzschrift einer politischen Partei
 Rundfunkprogramm, im Fernsehen und Hörfunk der vorgesehene Ausstrahlungsablauf
 Programmheft, eine Begleitbroschüre zu einer bestimmten Aufführung oder Inszenierung
 Programm (Zeitschrift), eine deutsche Hörfunk- und Fernsehzeitschrift in den 1960er Jahren
 Produktionsprogramm, Verbindliche Vorgabe der zu fertigenden Teile, Baugruppen oder Erzeugnisse und damit grundlegender Bestandteil der Produktionsplanung und -steuerung
 Konvexes, Quadratisches oder Lineares Programm, Probleme aus der mathematischen Optimierung

Siehe auch
 Das Programm, Fernsehfilm von 2016
 Programmierung (Begriffsklärung)

Siehe auch:

 Spielplan (Sport)